Kabinetsformatie Nederland 2021-'22